Arcangeliella är ett släkte av svampar. Arcangeliella ingår i familjen kremlor och riskor, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kremlor och riskor
Arcangeliella